Keetley ist der Name von:

 Keetley (Utah), Wüstung im Wasatch County, Utah, Vereinigte Staaten

 Charles Keetley (1848–1909), britischer Chirurg 
 Charlie Keetley (1906–1979), englischer Fußballspieler 
 Frank Keetley (1901–1968), englischer Fußballspieler 
 Harold Keetley (1903–1982), englischer Fußballspieler 
 Joe Keetley (1897–1958), englischer Fußballspieler 
 Matt Keetley (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler 
 Tom Keetley (1898–1958), englischer Fußballspieler